Гурик — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.

Персоналии 
 Гурик, Иосиф Васильевич (1925—2013) — советский и российский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Гурик, Роман Игоревич (1994—2014) — протестующий Евромайдана, Герой Украины.

Топонимы 
 Гурик — село в Табасаранском районе Республики Дагестан (Россия).